L'Open de Dayton 2006 est la cinquième édition de l'Open de Dayton de squash qui se déroule à Dayton du 25 au . Ce tournoi oppose 16 joueurs dont 8 têtes de série et une wild card Robert McFadzean.

John White l'emporte en finale face au joueur qualifié Ramy Ashour.

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi 
 Open de Dayton

Open de Dayton
Sport aux États-Unis en 2006
Sport en janvier 2006
Squash en 2006